Oermann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Oermann (1901–1987), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Nils Ole Oermann (* 1973), deutscher Theologe, Historiker und Jurist
 Tim Oermann (* 2003), deutscher Fußballspieler